Kadokawa bezeichnet:
 Kadokawa (Unternehmen), japanisches Medienunternehmen
 Kadokawa Shoten, japanischer Verlag
 Daisaku Kadokawa (* 1950), japanischer Politiker